Casa Parroquial (Àger), edifici d'Àger, a la Noguera
 Casa Parroquial (Santa Coloma de Cervelló), edifici de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat
 Casal Parroquial (Tossa de Mar), edifici a Tossa de Mar, a la Selva